Villa Allegonda Voormalig "Hotel Savoy" in Katwijk aan Zee
 Hotel Savoy (Londen)
 Hotel Savoy Homann (Bandung, Indonesië)